Brygady jazdy (kawalerii) noszące numer „2”:

Polskie:
 2 Brygada Kawalerii Narodowej (2 Wielkopolska)
 2 Brygada Kawalerii Narodowej Wielkiego Księstwa Litewskiego
 2 Brygada Jazdy (1919–1921) → II Brygada Jazdy (1921–1924) → 2 Samodzielna Brygada Kawalerii (1924–1937) → Kresowa Brygada Kawalerii

Austro-węgierskie:
 Brygada Kawalerii III Dywizji Piechoty w Linzu (do 1876) → 2 Brygada Kawalerii w Linzu (1876–1889)
 2 Brygada Kawalerii Obrony Krajowej (1907–1918)

Francuska:
 2 Brygada Kawalerii Spahisów

Niemieckia
  (1815–1914)